Een Ridder
Knight (motorfabrikant), een bekende fabrikant van schuivenmotoren.

Personen met de achternaam Knight:
 Aramis Knight, Amerikaans acteur 
 Bianca Knight, Amerikaans atlete
 Frank Knight, een Amerikaans econoom
 Gladys Knight, Amerikaans zangeres
 Harold Knight, Brits schilder
 Jordan Knight, Amerikaans zanger
 Laura Knight, Brits schilderes
 Margaret Knight, Amerikaans uitvindster
 Michael E. Knight, Amerikaans acteur
 Phil Knight, Amerikaans medeoprichter van het sportmerk Nike
 Shirley Knight, Amerikaans actrice

Overige betekenissen
Michael Knight, de hoofdpersoon van de televisieserie Knight Rider

Engelse achternaam